

Мосіни — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Мосіни — присілок у складі Котельницького району Кіровської області